Australian Parliament House, seu del Parlament australià a Canberra
 Física aplicada (del seu nom en anglès Applied Physics), part de la Física que s'interessa per les tecnologies
 Alta pressió hidroestàtica, tecnologia usada per al processament d'aliments
 APh també és l'acrònim de L'Année philologique, bibliografia anual sobre estudis referits a Grècia i Roma clàssiques
 APh també és l'acrònim d'Annals of Pharmacotherapy, revista científica en anglès sobre farmacologia